Kruhovka může být:

 kruhovky – označení dvou různých (nepříbuzných) řádů bezobratlých živočichů:
 kruhovky – Cyclophyllidea, hlístice ze třídy tasemnic
 kruhovky (medúzovci) – Coronata, též zvané korunovky, žahavci ze třídy medúzovců
 kruhová cihelna – cihelna s vypalovacími kobkami v kruhu/oválu
 kruhová dlažba – typ dlažby
 kroužková vazba – typ vazby
 Kruhovka (Semechnice) – část obce Semechnice v okrese Rychnov nad Kněžnou